Il y a eu plusieurs conciles provinciaux à Narbonne :
 Concile de Narbonne (589) qui affirme que les prêtres doivent savoir lire et écrire.
 Concile de Narbonne (788)
 Concile de Narbonne (791), condamner l'hérésie de l'adoptianisme.
 Concile de Narbonne (990), sur les moyens d'empêcher l'usurpation des biens ecclésiastiques.
 Concile de Narbonne (1054) est un des conciles qui instaure la Paix de Dieu.
 Concile de Narbonne (1227) réuni pour la lutte contre le catharisme et pour faire des réformes. Il contient aussi des dispositions antisémites.
 Concile de Narbonne (1609) qui interdit de représenter dans les églises les prophéties et l'offrande des bergers à la crèche.